|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Ennigerloh

Weblinks 

Ennigerloh
!